Александр Степанович Струговщиков (1778, Петербург — 18..?) — писатель и переводчик по философии, сотрудник журналов.

Биография 
Родился в семье педагога Струговщикова Степана Борисовича. В 1795 начал службу канцеляристом в Государственном заемном банке, где прослужил до января 1797 года. 31 декабря того же года был определен в 3-й департамент Сената, где служил с небольшим перерывом (январь 1798 — март 1800 — перевод в 1-й департамент Сената) до 9 марта 1805.

С 16 марта 1806 по 29 октября 1810 — сотрудник Петербургской Библиотеки, где занимался разборкой книг и подготовкой Библиотеки к открытию. В 1810 в связи с введением нового штата, отчислен от службы «без пенсии, как человек состоятельный».

С 1818 был правителем канцелярии Департамента внешней торговли, заняв эту должность «по хорошему знанию» французского и немецкого языков.

Имел чин надворного советника (1805).

Творчество 
Александр Степанович занимался литературным переводом, начал публиковаться с 1793. Печатался в журналах, также и небольшие оригинальные литературные произведения — миниатюры, в частности, в «Петербургском Меркурии» (1793).

Произведения, сочинения, статьи 
 «Основания или существенные правила философии, политики и нравственности», ч. І, соч. Вейсса, перев. с франц. языка (СПб., 1807 г.)
 «Насмешка» и «Ошибка» («Петербургский Меркурий», 1793 г., ч. II, май, стр. 142)
 «Краткое известие о Новой Голландии», из записок , перев. (ibid., 1793 г., ч. III, июль, стр. 41)
 «Разум и безумие», (ibid., 1793 г., ч. ІV, октябрь, стр. 86)

Литература 
 
 
 
 «Известия о жизни и творениях писателей, труды которых помещены в изданиях Н. И. Греча», СПб. , 1812 г.
 В. И. Межов, «Русская историческая библиография за 1800—1854 гг.», СПб. , 1856 г., т. II, стр. 15, № 10183.
 «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки А. Смирдина», СПб. , 1828 г., стр. 79, № 1046.
 «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки В. Плавильщикова», СПб. , 1820 г., стр. 140, № 1621.
 В. Сопиков, «Опыт российской библиографии», СПб. , 1813—1821 гг., т. 4, стр. 99, № 7933.
 Неустроев А. Н., «Историческое разыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг., библиографически и в хронологическом порядке описанных», СПб. , 1874 г., стр. 744 и 745.

См. также 
 Струговщиковы — дворянский род.
 Струговщик - название профессии.

Ссылки 
 Струговщиков Александр Степанович